Казанчинский сельсовет
 Казанчинский сельсовет (Аскинский район)
 Казанчинский сельсовет (Бакалинский район) — упразднён в 2008 году